Peter Brandes ist der Name folgender Personen:

* Peter Brandes, Pseudonym von Curt Riess (1902–1993), deutscher Schriftsteller
 Peter Brandes (Künstler) (* 1944), dänischer Maler, Grafiker, Bildhauer, Keramiker und Fotograf
 Peter Brandes (Literaturwissenschaftler) (* 1970), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler